LPS může být:

 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis – litevské hnutí za přestavbu
 lipopolysacharid – typ biomolekul vyskytujících se např. v membránách bakterií
 LPs – dlouhohrající deska
 Lightning protection system (systém ochrany před bleskem) – mezinárodní technické označení pro hromosvod
 LPS – tato zkratka se také vyskytuje ve zdravotnictví a označuje "Lékařskou pohotovostní službu"